Лауре́нти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Лауренти, Иосиф Николай (1735-1805) — австрийский натуралист итальянского происхождения.
 Лауренти, Камилло (1861-1938) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Лауренти, Лукреция (род. 1989) — итальянская кёрлингистка.